Aleksandar Djordjevic steht für:
* Aleksandar Đorđević (* 1967), serbischer Basketballtrainer und ehemaliger Basketballspieler
 Aleksandar Djordjevic (Fußballspieler) (* 1981), österreichischer Fußballspieler